Курцвейл () — фамилия. Известные носители:

 Курцвейл, Аллен (род. 1960) — американский прозаик, детский писатель, редактор, эссеист, журналист.
 Курцвейл, Рэймонд (род. 1948) — американский изобретатель и футуролог.

См. также